Farag Foda – attivista, scrittore e giornalista egiziano
Franco Foda – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
Sandro Foda – calciatore tedesco, figlio di Franco